Хиос може да се отнася за:

 Хиос, остров в Гърция.
 Хиос, град в източна Гърция разположен на едноименния остров.
 Хиос, ном в Гърция.
 Хиос, порода гръцка овца.